A Special Night with Demi Lovato — второй концертный тур американской певицы и актрисы Деми Ловато в поддержку её третьего студийного альбома Unbroken (2011). В апреле 2012 Ловато посетила Южную Америку, отыграв там 10 концертов. Летние шоу североамериканской части тура стали известны как Summer Tour 2012. В 2013 году было принято решение продолжить тур с целью продвижения грядущего альбома Demi. В туре было отыграно более 70 концертов, прошедших в Северной Америке, Южной Америке, Азии и Европе. Тур получил высокие оценки музыкальных критиков за содержание шоу и вокал Ловато. Также он был номинирован на премию Billboard Touring и получил премию Capricho в номинации Best Concert (Лучший концерт).

Разогрев 
Hot Chelle Rae (Северная Америка—2012)
Owl City (Северная Америка—2012)
Neon Hitch (Лос-Анджелес, Камден) 
We the Kings (Северная Америка—2012)
College 11 — только в Бразилии (Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро)
Данна Паола — только в Мексике (Мехико и Монтеррей)

Сет-лист

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Деми Ловато